Du Fay ist der Familienname folgender Personen:

 Charles du Fay (1698–1739), französischer Wissenschaftler und Superintendent der königlichen Gärten in Frankreich
 Guillaume Du Fay (vor 1400–1474), französischer Komponist, Sänger und Musiktheoretiker
 Johann Noë du Fay (1748–1820), Handelsmann und Mitgründer der Handelskammer in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Dufay